Abdelouahab Laroussi, haut fonctionnaire algérien.
 Chedly Laroussi, homme politique tunisien.
 Djamel Laroussi, musicien algérien.
 Guiga Lyes Ben Laroussi, trafiquant de drogues tunisien.
 Kheira Bouziane-Laroussi, femme politique française.
 Hind Laroussi, chanteuse néerlandaise.
 Mohamed Laroussi Métoui, écrivain tunisien.
 Yasmina Laaroussi, footballeuse suisso-marocaine

Homonymie de patronyme
Patronyme marocain
Patronyme algérien
Patronyme tunisien